Линда Карен Рейнольдс (, ) — австралийский политический и государственный деятель. Министр обороны Австралии с 2019 по 2021 год во , министр социальных служб (2021—2022). В прошлом — министр оборонной промышленности (2019) в , помощник министра внутренних дел (2018—2019).

Министры Австралии
Женщины-политики Австралии
Члены Сената Австралии от Западной Австралии